Колонковая — название рек в России:

Колонковая (приток Сангильки) — в Томской области
Колонковая (приток Лосиной) — в Красноярском крае
Колонковая (приток Чымары) — в Якутии
Колонковая (приток Серебрянки) — в Приморском крае